Skalka kan syfta på:

 Skalka, sjö i Jokkmokks kommun, Sverige
 Skalka (berg i Tjeckien, Mähren-Schlesien)
 Skalka (berg i Tjeckien, Plzeň)
 Skalka (ort i Tjeckien, Olomouc)
 Skalka (ort i Tjeckien, Södra Mähren)
 Skalka (Domažlice), ett berg i distriktet Domažlice, Plzeň, Tjeckien
 Skalka (Praha-západ), en kulle i distriktet Praha-západ, Tjeckien